Jean-Marc Peulot, né le  à Pau (Pyrénées-Atlantiques), est un journaliste français de radio et de télévision.

Parcours 
Il écrit très tôt dans diverses publications dont l’hebdomadaire « Courrier français ».

En 1979, il participe à l’aventure de Radio Adour-Navarre, l’une des premières radios privées de la bande FM. Parallèlement, il présente les éditions d’information de Radio Côte basque, antenne de radio publique.

En 1980, il collabore à Radio France Pau-Béarn et assure la correspondance de France Inter et de Radio Monte-Carlo. Il anime des débats télévisés pour l’Office régional de l’éducation permanente, diffusés sur le réseau national de FR3.

En 1981, il crée « Votz de noste » (La voix de chez nous en occitan), station de radio bilingue qu'il ne dirige pas, poursuivant son activité dans la radio publique.

Journaliste à FR3 Poitiers en 1985, il présente les éditions régionales et obtient deux prix internationaux pour un grand reportage sur l’économie solidaire au Sahel.

Rédacteur en chef adjoint de FR3 Reims en 1987, il est rédacteur en chef de FR3 Pays de la Loire en 1990, puis rédacteur en chef de France 3 Limousin en 1992. Il réalise en direct, à l’occasion des élections législatives de 1993, l’interview du Président de la République, François Mitterrand. En 1997, il est nommé rédacteur en chef de France 3 Aquitaine.

En 2002, le directeur général de France 5, Jean-Pierre Cottet, lui confie une mission d’étude et de conseil sur les programmes diffusés par la chaîne en première partie de soirée.

Il intègre le groupe de presse La Manche libre en 2003 et devient directeur de l’antenne de Radio Manche (aujourd’hui Tendance Ouest).
 
Il écrit des documentaires pour Multimédia France Productions (MFP, Paris). 

En 2005, il est nommé rédacteur en chef de Télé Nouvelle-Calédonie par François Guilbeau, directeur général d'Outre-Mer 1ère. 

De 2007 à 2013, il collabore à France Télévisions.

Journaliste indépendant, il signe une enquête de consommation pour le magazine Turbo (M6).

Livres 
 Novaé, au-delà de l’enfer, la liberté (roman philosophico-scientifique) Éditions Projet, 1986.
 Villa-Trésor, préfacé par l’Abbé Pierre (lettres) Éditions Siloë, 1994.
 Viens ! Je t’inventerai une île (roman, genre fantastique) Éditions Séguier, 2002.
 Future (roman, genre fantastique) Éditions Atlantica, 2006.
 Lettre à Emma (roman) Éditions de Midi - Cépaduès, 2012.

Écrivain français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Rédacteur en chef
Personnalité liée à Radio France
Présentateur de journal à la radio
Correspondant de radio
Fondateur de radio
Dirigeant de radio
Naissance en mai 1956
Naissance à Pau
Naissance dans les Basses-Pyrénées